De Bundesliga 1997/98 was het 35ste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 89ste seizoen dat om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. 

1. FC Kaiserslautern won voor de tweede keer de titel in de Bundesliga, nadat het twee jaar eerder nog was gedegradeerd en nu zijn rentree in de hoogste afdeling maakte. De club nam op de eerste speeldag het heft in handen door met 1-0 van titelverdediger FC Bayern München te winnen. Het enige doelpunt in die wedstrijd kwam op naam van Michael Schjønberg, die scoorde op aangeven van Ciriaco Sforza. 

Het seizoen begon op vrijdag 1 augustus en eindigde op 9 mei 1998. In de 306 gespeelde duels werd in totaal 883 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,89 goal per wedstrijd. Topscorer werd Ulf Kirsten. De aanvaller van Bayer Leverkusen scoorde 22 keer (drie rake strafschoppen) in 27 duels.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = bekerwinnaar, (P) = gepromoveerd

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1997/98 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

1. FC Kaiserslautern

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Kaiserslautern, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Otto Rehhagel voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1997/98